Philippar ist der Familienname folgender Personen:

 François Haken Philippar (1802–1849), französischer Botaniker und Gartenarchitekt